Devilman (デビルマン Debiruman?) é um anime criado por Go Nagai em 1972, e foi transmitido pela Toei. A animação consiste em 39 episódios com 22 minutos cada e um memorial (Devilman Memorial) com detalhes de todos os monstros da série e um resumo do roteiro. Ela segue a fórmula de monstro da semana, onde o protagonista deve derrotar um membro diferente da tribo dos demônios em cada episódio. 

Na trama, Akira Fudo e seu pai são mortos em uma expedição do Himalaia. Zenon planeja a dominação mundial e ordena que Amon se infiltre no mundo humano, e para isso ressuscita e possui Akira. Ele se muda para a casa de Miki Makimura, mas acaba se apaixonando por ela. Para defendê-la, ele se vira contra Zenon e passa a proteger a Terra dos demônios.

Criação 
Originalmente a animação deveria ser uma adaptação do mangá Demon Lord Dante. Um produtor da Toei leu o mangá e pediu para Go Nagai criar uma animação onde o demônio parecesse mais humano.

História 
Akira Fudo, um adolescente tímido, vai com o seu pai para os Himalaias em uma expedição arqueológica, porém são mortos por demônios. Zenon, o lorde dos demônios, quer invadir a Terra e decide enviar um emissário para desestabilizar a sociedade humana. Uma batalha é travada entre os demônios mais poderosos e Amon ganha. Ele ressuscita Akira, que vai morar na casa de amigos próximos da família, os Makimura. Lá, ele muda de personalidade e vira uma pessoa violenta, mas acaba se apaixonando pela filha dos Makimura, Miki. Zenon descobre que Amon se aliou à humanidade e envia emissários para matar Miki, ao mesmo tempo que trava uma guerra secreta contra a humanidade, onde os demônios estão por trás de uma série de crimes misteriosos. Amon então vira Devilman e luta para proteger Miki e a humanidade.

Devilman se alia à demônio Lala, que se apaixona por ele.

No fim, Akira revela ser Devilman para Miki.

Diferenças entre a animação e o mangá 
Ambas obras foram lançadas na mesma época, porém acabaram se desenvolvendo de formas diferentes. Isso aconteceu principalmente pela diferença da faxa etária dos fãs. O anime tem a premissa da batalha do mal vs. mal, onde Amon possui Akira Fudo e tenta proteger a mulher que ama dos outros demônios. Porém o mangá apelava para uma faxa etária mais velha, e Go Nagai sentiu que precisava criar uma história mais realista para entreter os leitores. No mangá, é Akira quem conquista Amon e luta em nome da humanidade. Também foi introduzido o personagem Ryo Asuka, que é o responsável pela possessão de Akira. O mangá é considerado a melhor obra entre as duas, e mais tarde a própria equipe da animação lamentou por não ter botado Ryo na história.

Também, na animação não há uma resolução entre a guerra de Devilman contra Zenon, enquanto o mangá termina logo após a batalha final dos Devilmen contra os demônios.

No exterior 
Devilman estreou nos Estados Unidos 42 anos após o lançamento original.

Ligações externas 

 Site oficial

Seinen
Animes de 1972
Animes e mangás de ação